

Prénom 
 Alvin est un prénom masculin, selon la liste des prénoms anglais, fêté le 15 août car de même étymologie qu'Alfred.

Personnalités portant ce prénom

Patronyme 
Alvin est un nom de famille porté notamment par :
 John Alvin (1917-2009), acteur américain ;
 Louis Alvin (1806-1887), poète, auteur de théâtre, historien de l'art, biographe et bibliothécaire d'origine française naturalisé belge ;
 Phil Alvin, guitariste et chanteur américain, cofondateur du groupe The Blasters ;
 Dave Alvin, guitariste américain, frère de Phil Alvin, cofondateur du groupe The Blasters.

Toponyme 

au Canada
 Alvin (Colombie-Britannique) ;

aux États-Unis
 Alvin (Colorado) ;
 Alvin (Géorgie) ;
 Alvin (Illinois) ;
 Alvin (Iowa) ;
 Alvin (Kentucky) ;
 Alvin (Michigan) ;
 Alvin (Caroline du Sud) ;
 Alvin, localité du comté de Brazoria, au Texas, aux États-Unis ;
 Alvin (Wisconsin) ;

sur Mars
 Alvin, cratère martien.

Autres 
 Alvin, submersible d'exploration américain.
 Alvin, album de musique de Ken Laszlo,
 Alvin, album de bandes dessinées de la série Petite Louve paru en 2005,
 Alvin et les chipmunks, série de films américain

Prénom masculin
Prénom anglais
Homonymie de patronyme